Hidrografia
 Rasa del Malpàs (Lladurs), curs fluvial del municipi de Lladurs, a la comarca de Solsonès.
 Rasa del Malpàs (Odèn), curs fluvial del municipi d'Odèn, a la comarca de Solsonès.